Reggie Wayne est un joueur américain de football américain, né le  à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), qui évoluait au poste de wide receiver. Il a joué 14 saisons dans la National Football League (NFL) pour les Colts d'Indianapolis (2001 à 2014).

Biographie 
Il est recruté au premier tour de la draft 2001 de la NFL, en  position, par les Colts d'Indianapolis.

Au terme de la saison 2012, son bilan en carrière est de 968 réceptions effectuées pour  yards gagnés et 78 touchdowns marqués.

Palmarès 
 Vainqueur du Super Bowl XLI avec les Colts
 Sélectionné six fois au Pro Bowl : 2006 à 2010, 2012

Statistiques 

|-
| 2001||Colts d'Indianapolis||13||27||345||12,8||0||-||-||-||-||0||0
|-
| 2002||Colts d'Indianapolis||16||49||716||14,6||4||-||-||-||-||2||1
|-
| 2003||Colts d'Indianapolis||16||68||838||12,3||7||-||-||-||-||0||0
|-
| 2004||Colts d'Indianapolis||16||77||||15,7||12||1||-4||-4||0||0||0
|-
| 2005||Colts d'Indianapolis||16||83||||12,7||5||-||-||-||-||1||0
|-
| 2006||Colts d'Indianapolis||16||86||||15,2||9||-||-||-||-||1||0
|-
| 2007||Colts d'Indianapolis||16||104||||14,5||10||1||4||4||0||3||3
|-
| 2008||Colts d'Indianapolis||16||82||||14||6||-||-||-||-||0||0
|-
| 2009||Colts d'Indianapolis||16||100||||12,6||10||-||-||-||-||0||0
|-
| 2010||Colts d'Indianapolis||16||111||||12,2||6||-||-||-||-||1||1
|-
| 2011||Colts d'Indianapolis||16||75||960||12,8||4||-||-||-||-||0||0
|-
| 2012||Colts d'Indianapolis||16||106||||12,8||5||1||-5||-5||0||1||1
|-
| 2013||Colts d'Indianapolis||7||38||503||13,2||2||1||5||5||0||0||0
|-
| 2014||Colts d'Indianapolis||15||64||779||12,2||2||-||-||-||-||1||1

|||||13,4||82||4||0||0||0||10||7

Liens externes 
 
 Fiche des Colts

Naissance en novembre 1978
Naissance à La Nouvelle-Orléans
Joueur américain de football américain
Wide receiver
Joueur de football américain des Hurricanes de Miami
Choix de draft des Colts d'Indianapolis
Joueur des Colts d'Indianapolis
Joueur sélectionné au Pro Bowl
Joueur vainqueur du Super Bowl